Alamogordo steht für:

 Alamogordo, Ortschaft in New Mexico, Vereinigte Staaten
 Alamogordo Creek, Fluss in New Mexico
 Alamogordo Woman’s Club, historisches Gebäude des NRHP in New Mexico (NRHP-ID. 03000734)